Перші сіяні Юлія Гергес і Анна-Лена Гренефельд виграли титул, перемігши у фіналі пару Віталія Дяченко і Тетяна Пучек з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw 

2010
E-Boks Danish Open, парний розряд